Ива́н Аверья́нов:
 Аверьянов, Иван Андреевич (1923—1997) — советский военачальник, генерал-полковник.
  Аверьянов, Иван Васильевич (1920—1998) — командир штурмовой авиационной эскадрильи 110-го гвардейского штурмового авиационного полка, майор, Герой России.
  Аверьянов, Иван Ильич (1921—1976) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Аверьянов, Иван Лукич (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.